

Pessoas
Scipione Borghese
Scipione Breislak
Scipione Maffei
Scipione Ammirato
Scipione Rebiba
Scipione del Ferro
Scipione di Pierro Netto

Outros
Editora Scipione
Scipione l'africano
Il sogno di Scipione

Desambiguação